Campinho (Reguengos de Monsaraz), Portugese plaats
Campinho (Rio de Janeiro), Braziliaanse plaats
Jorge Fernando Barroso Maciel, met als bijnaam Campinho